Капріє:
  Капріє - комуна в Італії.
  Капріє - острів в Адріатичному морі (Хорватія).
  Капріє - село на острові Капріє.